Peter Pike (1879–1949) – australijski polityk, deputowany stanowy z Tasmanii
 Peter Pike (1937–2021) – brytyjski polityk, deputowany z Burnley
 Peter Pike (ur. 1953) – brytyjski duchowny anglikański